Karyasari (Cikedal), een bestuurslaag in Indonesië
Karyasari (Karangtengah), een bestuurslaag in Indonesië
Karyasari (Leuwiliang), een bestuurslaag in Indonesië
Karyasari (Cibalong), een bestuurslaag in Indonesië